Petteri Nummelin (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Timo Nummelin.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1989 avec l'équipe junior du TPS Turku. En 1993, il fait ses débuts dans l'équipe professionnelle du TPS en SM-liiga. Avec le TPS, il gagne le championnat de Finlande en 1995, après avoir remporté l'année précédente la Coupe d'Europe et le trophée Pekka-Rautakallio remis au meilleur défenseur du championnat de Finlande.

Après deux saisons passées en Suède avec Västra Frölunda, il signe en 1997 avec le HC Davos, où il reste pendant trois saisons. En 2000, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blue Jackets de Columbus en , en . Il joue ses premiers matchs en LNH avec cette équipe lors de la saison 2000-2001, puis retourne en Suisse, au HC Lugano, avec qui il remporte le championnat en 2003 et 2006. En 2003, il termine également meilleur compteur de la Ligue nationale A.

Depuis la saison 2006-2007, il joue en LNH au Wild du Minnesota.
À partir de la saison 2008-2009, il retourne en Suisse pour le HC Lugano. Son numéro 33 est retiré par Lugano le .

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélection senior depuis 1995 et compte plus de 250 sélections. En 1995, il a remporté le championnat du monde à Stockholm et a participé à chacune des douze éditions suivantes, remportant quatre médailles d'argent et deux de bronze, et étant nommé meilleur défenseur en 2000. Désigné à plusieurs reprises dans l'équipe d'étoiles des mondiaux. Il a disputé 15 éditions entre 1995 et 2010 dont 13 consécutifs de 1995 à 2007.

Il a également participé aux Jeux olympiques de 2006 à Turin, remportant la médaille d'argent, ainsi qu'à la coupe du monde de 1996.

Trophées et honneurs personnels 
SM-Liiga
 1994 : remporte le trophée Pekka-Rautakallio.

LNA
 2003 : termine meilleur pointeur.
 2003 : termine meilleur passeur.
 2004 : termine meilleur passeur des séries éliminatoires.
 2006 : termine meilleur passeur des séries éliminatoires.

Championnat du monde
 2000 : nommé meilleur défenseur.
 2000 : nommé dans l'équipe type.
 2001 : nommé dans l'équipe type.
 2001 : termine meilleur passeur.
 2004 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 2006 : nommé dans l'équipe type.
 2006 : termine meilleur passeur.
 2007 : nommé dans l'équipe type.
 2009 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 2010 : nommé meilleur défenseur.
 2010 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| Kiekko-67 Turku || I divisioona || 2 || 0 || 2 || 2 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Kiekko-67 Turku || I divisioona || 41 || 12 || 14 || 36 || 36 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="3" | 1992-1993||TPS Turku || SM-liiga || 3 || 0 || 0 || 0 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Reipas Lahti || SM-liiga || 14 || 3 || 4 || 7 || 18 || 6|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| Kiekko-67 Turku || I divisioona || 28 || 14 || 15 || 29 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|1993-1994|| TPS Turku || SM-liiga || 44 || 14 || 24 || 38 || 20 || 11 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|1994-1995|| TPS Turku || SM-liiga || 48 || 10 || 17 || 27 || 32 || 11 || 4 || 3 || 7 || 0
|-
|1995-1996 || Frölunda HC || Elitserien || 32 || 7 || 11 || 18 || 26 || 12 || 2 || 7 || 9 || 4
|-
|1996-1997 || Frölunda HC || Elitserien || 44 || 20 || 14 || 34 || 39 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|1997-1998 || HC Davos || LNA || 33 || 13 || 17 || 30 || 24 || 17|| 8|| 14|| 22|| 2
|-
|1998-1999 || HC Davos || LNA || 44 || 11 || 42 || 53 || 22 || 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|1999-2000 || HC Davos || LNA || 40 || 15 || 23 || 38 || 20 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
|2000-2001 || Blue Jackets de Columbus || LNH|| 61 || 4 || 12 || 16 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002 || HC Lugano || LNA || 34 || 5 || 19 || 24 || 6 || 13|| 6|| 8|| 14|| 2
|-
|2002-2003 || HC Lugano || LNA || 43 || 18 || 39 || 57 || 12 || 8|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
|2003-2004 || HC Lugano || LNA || 48 || 20 || 39 || 59 || 59 || 16 || 7 || 20 || 27 || 4
|-
|2004-2005 || HC Lugano || LNA || 36 || 13 || 36 || 49 || 18 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2005-2006 || HC Lugano || LNA || 38 || 13 || 32 || 45 || 22 || 17 || 8 || 25 || 33 || 10
|-
|2006-2007 || Wild du Minnesota || LNH || 51 || 3 || 17 || 20 || 22 ||3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2007-2008 ||Wild du Minnesota ||LNH ||27 ||2 ||7 ||9 ||2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009 || HC Lugano || LNA || 41 || 21 || 39 || 60 || 16 || 7 || 4 || 5 || 9 || 2
|-
|2009-2010 || HC Lugano || LNA || 34 || 7 || 16 || 23 || 10 || 4 || 0 || 3 || 3 ||2 
|-
|2010-2011 || HC Lugano || LNA || 29 || 3 || 15 || 18 || 18 || 1 || 0|| 1 || 1 || 0
|-
|2011-2012 || HC Lugano || LNA || 36 || 7 || 24 || 31 || 20 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2012-2013 || HC Lugano || LNA || 11|| 4 || 5|| 9 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || TPS Turku || SM-liiga || 8|| 3 || 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Lukko || SM-liiga || 37|| 5|| 17|| 22|| 6|| 10|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga|| 16 || 2 || 8 || 10 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| TPS Turku || Liiga|| 27 || 5 || 14 || 19 || 2 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 17 || 3 || 10 || 13 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| TuTo Turku || Mestis || 5 || 1 || 4 || 5 || 0 || 10 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
| 2017-2018 || Nikko Kobe IceBucks || Asia League || 27 || 3 || 20 || 23 || 18 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0

| 467 || 150 || 346 || 496 || 247 || 101 || 37 || 89 || 126 || 30

| 139 || 9 || 36 || 45 || 34 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0

|1990 ||  Finlande -18 ans|| CE -18 ans
| 6 || 1 || 1 || 2 || 18 || 
|-
|1992 ||  Finlande -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || 
|-
|1993-1994 || TPS Turku || Coupe d'Europe
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || Vainqueur
|-
|1994-1995 || TPS Turku || Coupe d'Europe
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|1995 ||  Finlande||CM
| 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || 
|-
|1996 ||  Finlande||CM
| 7 || 3 || 1 || 4 || 2 || 
|-
|1996 ||  Finlande||Coupe du monde
| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || Quart de finale
|-
|1996-1997 || Frölunda HC || EHL
| 5 || 2 || 2 || 4 || 0 || 
|-
|1997 ||  Finlande||CM
| 8 || 0 || 2 || 2 || 10 || 
|-
|1998 ||  Finlande||CM
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|1999 ||  Finlande||CM
| 12 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
|2000 ||  Finlande||CM
| 9 || 2 || 4 || 6 || 0 || 
|-
|2001 ||  Finlande||CM
| 9 || 1 || 12 || 13 || 0 || 
|-
|2002 ||  Finlande||CM
| 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|-
|2002-2003 ||  Finlande||Euro Hockey Tour
| 6 || 1 || 5 || 6 || 6 || Vainqueur
|-
|2003 ||  Finlande||CM
| 7 || 2 || 2 || 4 || 4 || 
|-
|2003-2004 ||  Finlande||Euro Hockey Tour
| 8 || 3 || 5 || 8 || 4 || Vainqueur
|-
|2004 ||  Finlande||CM
| 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || 
|-
|2004-2005 ||  Finlande||Euro Hockey Tour
| 6 || 2 || 3 || 5 || 0 || 
|-
|2005 ||  Finlande||CM
| 7 || 0 || 2 || 2 || 0 || 
|-
|2005-2006 ||  Finlande||Euro Hockey Tour
| 9 || 0 || 3 || 3 || 6 || 
|-
|2006 ||  Finlande||JO
| 8 || 0 || 2 || 2 || 2 || 
|-
|2006 ||  Finlande||CM
| 9 || 3 || 11 || 14 || 2 || 
|-
|2007 ||  Finlande||CM
| 7 || 3 || 5 || 8 || 4 || 
|-
|2008-2009 ||  Finlande||Euro Hockey Tour
| 6 || 3 || 2 || 5 || 2 || 
|-
|2009 ||  Finlande||CM
| 5 || 0 || 3 || 3 || 0 || 
|-
|2009-2010 ||  Finlande||Euro Hockey Tour
| 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || Vainqueur
|-
|2010 ||  Finlande||CM
| 6 || 1 || 6 || 7 || 0 || 
|-
|2012-2013 ||  Finlande||Euro Hockey Tour
| 3 || 1 || 1 || 2 || 0 || 
|-
|2014-2015 || TPS Turku || CHL
| 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || Huitième de finale
|-
|2015-2016 || TPS Turku || CHL
| 9 || 2 || 4 || 6 || 2 || Quart de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en novembre 1972
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Pelicans Lahti
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du HC Davos
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillé d'argent olympique finlandais
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Kiekko-67 Turku
Joueur des Nikko Kobe IceBucks
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio